De Langwames, of Langkwames was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van de Nederlandse stad Venlo, alsmede een lange strook grond langs de oostelijke stadsmuur ten zuiden van Bastion Keulen. 

De toren bevond zich aan de zuidoostelijke zijde van de stadsmuur, direct ten zuiden van Bastion Keulen. Binnen de stadsmuur lag op gelijke hoogte het klooster Trans-Cedron. De strook grond die aan de buitenzijde van de stadsmuur lag, werd tevens doorkruist door de Cedronsbeek. De naam refereert waarschijnlijk aan een Venloos woord voor een lang persoon. Als zodanig lag er een "eindeloos doorlopende" stadsmuur.

Vestingwerk van Venlo